Anaya bezeichnet ein Fabelwesen der iranischen Mythologie, siehe Anaya (Mythologie)

Anaya ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Anaya (* 1946), mexikanischer Politiker
 Carlos Anaya (1777–1862), uruguayischer Politiker
 Darlene Anaya (* 1961), US-amerikanische Judoka
 Diego de Anaya Maldonado (1357–1437), spanischer Heiliger und Mäzen
 Elbio Anaya (1889–1986), argentinischer Militär
 Elena Anaya (* 1975), spanische Schauspielerin
 Gerardo Anaya y Diez de Bonilla (1881–1958), Bischof von San Luis Potosí
 Herbert Ernesto Anaya Sanabria (1954–1987), salvadorianischer Menschenrechtsaktivist
 James Anaya (* 1958), US-amerikanischer Jurist
 Joaquín Zenteno Anaya (1921–1976), bolivianischer Militär, Politiker und Diplomat
 Jorge Isaac Anaya (1926–2008), argentinischer Militär
 José Homobono Anaya y Gutiérrez (1836–1906), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Chilapa
 José Gabriel Anaya y Diez de Bonilla (1895–1976), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Zamora
 José Guillermo Anaya Llamas (* 1968), mexikanischer Politiker
 Luis Alonso Anaya (* 1981), salvadorianischer Fußballspieler
 Mélida Anaya Montes (1929–1983), salvadorianische Politikerin
 Pedro María de Anaya (1794–1854), mexikanischer Präsident
 Romeo Anaya (1946–2015), mexikanischer Boxer
 Rudolfo Anaya (1937–2020), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sergio Anaya (* 1942), mexikanischer Fußballspieler
 Toney Anaya (* 1941), US-amerikanischer Politiker (New Mexico)

Anaya ist der Name des spanischen Verlags Ediciones Anaya

Anaya bezeichnet:
 Anaya (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien